Guayacana puede referirse a:
 uno de los nombres comunes del árbol Diospyros kaki;
 uno de los nombres comunes del árbol Diospyros lotus.